Рюэль () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Рюэль, Давид (род. 1935) — бельгийско-французский математический физик, работающий в области статистической физики и теории динамических систем.
 Рюэль, Жан (1474—1532) — французский средневековый врач и ботаник.

Составные фамилии 
 Дюран-Рюэль, Поль (1831—1922) — французский коллекционер, связанный с импрессионистами.

Топонимы 
 Рюэль-сюр-Тувр — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Рюэль-сюр-Тувр — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, департамент Шаранта.